Reis de l'Imperi Part:
Gotarces I de Pàrtia 90-80 aC pretendent 
Gotarces II de Pàrtia 47-51